Black Earth (Wisconsin)
Black Earth (Arch Enemy)
Black Earth (band), een Amerikaanse rockband